Alexia – imię
 Alexia – księżniczka holenderska,
 Alexia – rodzaj chrząszczy z rodziny Alexiidae
 Alexia – włoska piosenkarka,
 Alexia – album muzyczny,
 MV Alexia – brytyjski statek handlowy klasy merchant aircraft carrier,
 Alexia Alluminio – grupa kolarska.